María de Brabante (Lovaina, Brabante, 13 de mayo de 1254 - 10 de enero de 1321), reina de Francia. Hija del duque Enrique III de Brabante, «el Bueno», y de Adelaida de Borgoña, hija del duque Hugo IV de Borgoña. 

Se convirtió, a los veinte años, en la segunda esposa de Felipe III el Atrevido, rey de Francia, en Vincennes, París, el 21 de agosto de 1274. Fue la madre de Luis de Évreux, Margarita (esposa de Eduardo I de Inglaterra), y una niña que murió a edad temprana.

Debido a su influencia, Felipe se involucró en el asunto de los Angevinos y en hostilidades con el reino de Aragón.
Fue acusada por el chambelán La Brosse de haber envenenado a Luis, nacido del primer matrimonio del rey con Isabel de Aragón, muerto repentinamente en 1278. Su hermano, Juan I de Brabante, marchó a París a defenderla, y según algunas crónicas, probablemente fantásticas, pudo hacerlo tras haber desafiado a La Brosse al combate de Dios. Finalmente fue el propio chambelán quien resultó acusado y ejecutado por el supuesto crimen.

Después de la muerte del rey, María se retiró en un convento cercano a Meulan, donde murió 36 años más tarde. Su cuerpo fue enterrado en el convento de los Cordeliers de París.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Reginar
Reinas consortes de Francia con los Capetos
Reinas consortes de Francia del siglo XIII
Nobles de Bélgica del siglo XIII
Nobles de Bélgica del siglo XIV
Nacidos en Lovaina